Куп европских шампиона 1959/60. је било 5. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 18. маја 1960. на стадиону Хемпден парк у Глазгову. У том мечу Реал Мадрид је победио Ајнтрахт Франкфурт са 7:3, највише постигнутих голова у једном финалу Купа шампиона. Ово је Реал Мадриду била рекордна пета титула у низу.

Квалификације 

Напомена: Реал Мадрид, Црвена звезда, Јанг бојс, Б 1909 и Спарта Ротердам су се директно пласирали у осмину финала.

1 КуПС се повукао из такмичења.

Осмина финала 

1 Ница победила Фенербахче са 5:1 у утакмици разигравања и прошла у осмину четвртфинале.

2 Спарта Ротердам победила Гетеборг са 3:1 у утакмици разигравања и прошла у четвртфинале.

Четвртфинале 

1 Ренџерс победио Спарту Ротердам са 3:2 у утакмици разигравања и прошао у полуфинале.

Полуфинале

Финале

Најбољи стрелац 
12 голова
 Ференц Пушкаш  (Реал Мадрид )

Спољашње везе 
 Сезона 1959/60. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1959/60

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Фудбал у 1959.
Фудбал у 1960.